Jansa ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Jansa (1884–1963), österreichischer General
 Bernhard Jansa (1901–1967), deutscher evangelischer Geistlicher
 Leopold Jansa (1795–1875), tschechisch-österreichischer Violinist
 Václav Jansa (1859–1913), tschechischer Maler
 Vlastimil Jansa (* 1942), tschechischer Schachgroßmeister

Janša ist der Familienname folgender Personen:
 Janez Janša (* 1958), slowenischer Politiker
 Janko Janša (* 1900), jugoslawischer Skilangläufer
 Joško Janša (1900–1960), slowenisch-jugoslawischer Skilangläufer
 Milan Janša (* 1965), slowenischer Ruderer
 Tone Janša (* 1943), slowenischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Kabinett Janša
 Janscha
 Jancsó